И́горь Кирья́нов:
 Кирьянов, Игорь Александрович (1918—2007) — историк, общественный деятель.
 Кирьянов, Игорь Константинович (род. 1958) — российский историк.